Canis is een geslacht van zoogdieren uit de familie hondachtigen waar onder andere de coyote, jakhalzen, wolf en hond bij horen. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Over het aantal soorten die tot het geslacht behoren, bestaat geen consensus. Er zijn zes tot negen moderne soorten – het aantal hangt af van bijvoorbeeld of men hond en dingo als aparte soorten beschouwt of als ondersoorten van de wolf. Ook de positie van sommige soorten jakhalzen binnen dit geslacht is niet duidelijk.

Verschillen
De soorten verschillen in grootte van de zadeljakhals, die tot 13,5 kilogram zwaar wordt, tot de wolf, die wel 75 kilogram zwaar kan worden. Huishonden kennen nog grotere verschillen, van de chihuahua, die slechts 500 gram zwaar kan zijn, tot de Ierse wolfshond en de Duitse dog, die 80 kilogram zwaar kunnen worden.

Verspreiding
De leden van het geslacht Canis leven in Noord-Amerika, Europa, Azië en Afrika. De gewone wolf heeft van alle wilde soorten het grootste verspreidingsgebied, dat zich uitstrekt van Spanje en Zweden via Siberië, Arabië en Noord-India tot Groenland en Mexico. De meeste soorten leven in open gebieden als prairies en savannes, maar de wolven leven voornamelijk in wouden.

Soorten
Het geslacht omvat de volgende soorten:
 Canis adustus – gestreepte jakhals
 Canis aureus – goudjakhals
 Canis latrans – coyote
 Canis lupus – wolf
 Canis mesomelas – zadeljakhals
 Canis rufus – rode wolf
 Canis simensis – Ethiopische wolf
 Canis lupus familiaris – hond, vaak opgevat als Canis familiaris
 Canis lupus dingo – dingo, vaak opgevat als Canis dingo

Volgens een in 2005 in het tijdschrift Nature gepubliceerd onderzoek kan de onderlinge verwantschap van de soorten binnen het geslacht Canis als volgt in een cladogram worden voorgesteld:

In een publicatie uit 2019 werd betoogd dat uit DNA-onderzoek zou blijken dat de gestreepte jakhals (Canis adustus) en de zadeljakhals (Canis mesomelas) en eigen clade vormen die niet valt binnen de clade waarin Canis, maar ook Cuon en Lycaon liggen. Zij pleiten voor een apart geslacht Lupulella voor deze jakhalssoorten.

Historische soorten
De volgende soorten zijn uitgestorven:
Canis acutus
Canis africanus
Canis anceps
Canis antiquus
Canis apolloniensis
Canis armbrusteri
Canis arnensis
Canis atrox
Canis avus
Canis brachypus
Canis brevirostris
Canis cautleyi
Canis cedazoensis
Canis chiliensis
Canis cipio
Canis condoni
Canis dirus (Reuzenwolf)
Canis edwardii
Canis ensenadensis
Canis etruscus
Canis falconeri
Canis ferox
Canis khomenkoi
Canis kuruksaensis
Canis lepophagus
Canis lupaster
Canis lycanoides
Canis majori
Canis medius
Canis megamastoides
Canis michauxi
Canis moreni
Canis mosbachensis
Canis nehringi
Canis neschersensis
Canis palaeoplatensis
Canis petenyi
Canis protojubatus
Canis protoplatensis
Canis robustus
Canis strandi
Canis suessi
Canis temerarius
Canis terblanchei
Canis troglodytes
Canis ursinus
Canis variabilis
Canis velaunus
Canis volgensis
Canis yuanmoensis

Hondachtigen